

Сілвертон — місто, штат Колорадо
 Сілвертон — місто, штат Орегон
 Сілвертон — місто, штат Техас
 Сілвертон — селище, штат Огайо